Voorlader kan verwijzen naar:

Wapen, zie voorlader (wapen)
Wasmachine met de opening aan de voorkant
Laadbak aan de voorkant van een tractor